Wladislaw Kulikow ist der Name folgender Personen:

* Wladislaw Kulikow (Radsportler) (* 1996), russischer Radsportler 
 Wladislaw Wladimirowitsch Kulikow (* 1971), russischer Schwimmer